Soliva ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Evasio Soliva (1791–1853), italienischer Komponist Schweizer Herkunft
 Claudio Soliva (1929–2017), Schweizer Jurist